Niccolo Caracciolo ist der Name folgender Personen: 

* Niccoló Caracciolo Moschino, O.P. († 1389), Kardinal 
 Niccolò Caracciolo (1658–1728), Kardinal 
 Niccolo d'Ardia Caracciolo (1941–1989), irischer Maler